Тремоло — приём игры на некоторых музыкальных инструментах.
 Тремоло — система струнодержателя на электрогитаре.
 Тремоло — фестиваль классической музыки, ежегодно проходящий в Тольятти.
 См. Амплитудное вибрато.